Crocidophora fuscalis is een vlinder uit de familie van de grasmotten (Crambidae). De wetenschappelijke naam van de soort is, als Circobotys fuscalis, voor het eerst geldig gepubliceerd in 1891 door Hampson.

fuscalis